Griffith Island ist der Name folgender Inseln:

 Antarktis
 Griffith Island (Antarktika)

 Kanada
 Griffith Island (Nunavut)
 Griffith Island (Georgian Bay)